Сајксвил има више значења:
 Сајксвил (Мериленд)
 Сајксвил (Пенсилванија)